Splinter – drugi studyjny album z całkowicie premierowym materiałem grupy Sneaker Pimps, wydany w roku 1999. Pierwsza płyta nagrana bez udziału Kelli Dayton. Rolę wokalisty przejął tu Chris Corner (będący w zespole od początku). Dodatkowo głosów użyczyły tu Sue Denim (Robots in Disguise) i Sarah McDonnell.

W porównaniu z debiutanckim albumem, płyta ta jest mroczniejsza zarówno pod względem bardziej osobistych tekstów Chrisa Cornera jak i muzyki.

Do singla "Low Five" nakręcono teledysk.

Lista utworów 
(czasy trwania poszczególnych utworów podano na dysku CD):

utwory bonusowe na edycji japońskiej:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Sneaker Pimps
Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Albumy Virgin Records